Fünf Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Bainbridge, nach William Bainbridge, einem berühmten Kommodore der frühen US-Marine:

 Bainbridge (Schiff, 1842), eine Brigg, 1862 vor Kap Hatteras, North Carolina verloren gegangen.
 USS Bainbridge (DD-1), ein Zerstörer der Bainbridge-Klasse, in Dienst von 1902 bis 1919.
 USS Bainbridge (DD-246), ein Zerstörer der Clemson-Klasse, in Dienst von 1920 bis 1945. 
 USS Bainbridge (CGN-25), ein Atomkreuzer, in Dienst von 1962 bis 1996.
 USS Bainbridge (DDG-96), ein Zerstörer der Arleigh Burke-Klasse, in Dienst seit 2005

Bainbridge
William Bainbridge